Беневе́нто:
 Беневенто — лангобардское государство (герцогство, затем княжество) в Южной Италии, существовавшее в VI—XI веках.
 Беневенто — провинция в регионе Кампания (Италия).
 Беневенто — город в регионе Кампания, административный центр провинции Беневенто.
 «Беневенто» — футбольный клуб города Беневенто, основанный в 1929 году.
 См. также
 «Орех Беневенто» — балет Сальваторе Вигано на музыку Франца Зюсмайера (театр «Ла Скала», 1812).
 Ведьмы Беневенто — средневековая легенда о колдуньях, устраивающих сборища вокруг волшебного ореха в Беневенто.